żurawiec (dawna nazwa żórawiec) – rodzaj mchu o naukowej nazwie Atrichum

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 3 podstawowe
 Żurawiec – część miasta Chrzanów
 Żurawiec – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Adamów
 Żurawiec – część wsi Próchna w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Wróblew
 Żurawiec – przysiółek wsi Nozdrzec w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Żurawiec – część wsi Gorzyce w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Tryńcza
 Żurawiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Markusy
 Żurawiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Brodnica

Zobacz też 
 Ruda Żurawiecka
 Żuraw, Żurawia, Żurawica, Żurawice, Żurawiczki, Żurawie, Żurawieniec
 Żurawin, Żurawiniec, Żurawka, Żurawniki